Arcivévodkyně Marie Karolína Ferdinanda Habsbursko-Lotrinská (8. dubna 1801, Vídeň – 22. května 1832, Drážďany) byla sňatkem s Fridrichem Augustem II. Saským, saská korunní princezna.

Původ 

Narodila se jako osmé dítě/sedmá dcera ze dvanácti potomků rakouského císaře Františka I. a jeho druhé manželky a zároveň oboustranné sestřenice, neapolské princezny Marie Terezie. Tři její starší sestry však zemřely v útlém věku, stejně jako tři sourozenci poslední. Své jméno Karolina dostala po jedné ze zemřelých starších sester.

Její nejstarší sestra Marie Luisa se stala jako druhá manželka Napoleona Bonaparte francouzskou císařovnou, bratr Ferdinand císařem rakouským a sestra Marie Leopoldina brazilskou císařovnou.

Saská korunní princezna 
Roku 1819, ve svých 18 letech, se provdala za stejně starého synovce saského krále Antonína, saského korunního prince a pozdějšího krále Fridricha Augusta. Svatba se konala nejprve 26. září per procurationem ve Vídni a teprve poté, 7. října, proběhl obřad za účasti obou snoubenců v Drážďanech. Její manžel byl od roku 1830 spoluvládcem svého strýce. Manželství trvalo třináct let a nebylo šťastné. Marie Karolina trpěla epilepsií (zřejmě důsledek blízkého příbuzenství jejích rodičů a prarodičů) a její záchvaty byly tak časté, že jí znemožňovaly plnit manželské povinnosti. Z manželství nevzešli žádní potomci.

Karolína Ferdinanda zemřela po dlouhém utrpení, jež jí způsobovala její nemoc, čtyři roky před nástupem manžela na saský trůn, 22. května roku 1832 v zámku v Pillnitz nedaleko Drážďan. Byla pohřbena v drážďanské katedrále.

Rok po její smrti se Fridrich August znovu oženil, a to s bavorskou princeznou Marií Annou; i toto jeho manželství zůstalo bezdětné.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Karolína Ferdinanda na stránkách Geocities.com
 http://thepeerage.com/p11156.htm#i111553
 Foto náhrobku v drážďanské katedrále

Habsbursko-lotrinští v 19. století
Wettinové (albertinská větev)
Karolína Ferdinanda
Rakouské princezny
Saské korunní princezny
Narození v roce 1801
Narození 8. dubna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1832
Úmrtí 22. května
Úmrtí v Drážďanech
Zemřelí na epilepsii
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Ženy